Ludovico, puede hacer referencia a:

 Ludovico Ariosto, poeta italiano.
 Ludovico Einaudi, compositor y pianista italiano.
 Ludovico P. Luche, personaje ficticio de la serie La familia P. Luche.
 Ludovico Sforza, duque de Milán.
 Ludovico Zacconi, compositor italiano.